Департаментальная жандармерия Франции (фр. Gendarmerie Départementale) — подразделение Национальной жандармерии Франции, поддерживающие регулярные контакты с населением и выполняющие местные полицейские функции на всей территории Франции.

Еë территориальные подразделения основаны на административно-территориальном делении Франции, в частности, департаментах, от которых департаментальная жандармерия и получила свое название.

Организация 
Базовая организация — это бригады, размером отделения от 6 до 40 человек, которые располагаются на уровне кантонов.

Каждая бригада отвечает за одной или несколькими коммунами круглосуточно, а также за связь с общественностью. Жандармы принимают жалобы, проводят административные и юридические расследования, отвечают на звонки в службу спасения.

Всего насчитывается около 3 600 бригад на территории Франции.

Примечания 

Вооружённые силы Франции
Жандармерия
Правоохранительные органы Франции